Grotte des Huguenots, Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, France.
 Grotte des Huguenots, Injoux-Génissiat, Ain, France.
 Grotte des Huguenots, Brahic, Les Vans, Ardèche, France.
 Grotte des Huguenots, Nyons, Drôme, France.
 Grotte des Huguenots, Fracor, Velzic, Cantal, France.